14-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Суботице с 22 июня по 14 июля 1987 года.

Три победителя получили право играть в матчах претендентов.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Спорт в Югославии в 1987 году
Межзональные турниры
1987 год в шахматах
Июнь 1987 года
Июль 1987 года